Ирина Алексеевна Зимняя (род. 1931) — советский педагог и учёный-психолог, доктор психологических наук (1974), профессор (1976), академик РАО (1995; член-корреспондент РАО с 1993). Заслуженный деятель науки РСФСР (1989).

Биография 
Родилась 17 марта 1931 года в Москве в семье служащих.

В 1954 году окончила факультет английского языка Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза по специальности «учитель русского языка и литературы». 

С 1954 по 1973 годы — ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор  кафедры психологии, с  1973 по 1990 годы  — заведующий кафедрой психологии  Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза.

С 1990 по 2011 годы — главный научный сотрудник и заведующая сектором «гуманизация образования» Института качества высшего образования МИСиС.

В 1961 году защитила кандидатскую диссертацию на тему:  «к вопросу о восприятии речи», в 1974 году — докторскую диссертацию на тему: «психология слушания и говорения». В 1989 году И. А. Зимняя за плодотворную научную деятельность была удостоена почётного звания — Заслуженный деятель науки РСФСР.

17 марта 1993 года И. А. Зимняя была избрана член-корреспондентом, а с 6 апреля 1995 года — академиком Российской академии образования — состоит в Отделении психологии и возрастной физиологии. Сфера научных интересов: психолингвистика, педагогическая психология, психология обучения иностранным языкам.

Под научным руководством И. А. Зимней в 1997—2005 годы была разработана общая стратегия воспитания в образовательной системе России. Особенно значимой в научной деятельности И. А. Зимней является разработка оригинальной функционально-психологической схемы смыслопорождения и смыслового восприятия речевого сообщения, введенный ею в психологию речи и психолингвистику термин «смысловое восприятие» речевого сообщения в настоящее время является одним из важных элементов теории этих наук.

Основные труды 
 Зимняя И. А. Психология и лекционная пропаганда [Текст] / И.А. Зимняя, д. психол. н. - Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1978 г. — 40 с.
 Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / Москва : Просвещение, 1978 г. — 159 с. - (Пособие для учителей средней школы)
 Зимняя И. А. Психологические основы лекционной пропаганды / И. А. Зимняя. - М. : Знание, 1981 г. — 64 с.
 Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке : Кн. для учителя / И. А. Зимняя. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 1985 г. — 160 с.
 Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку : (На материале рус. яз. как иностранного) / И. А. Зимняя. - М. : Рус. яз., 1989 г. — 219 с. — ISBN 5-200-00793-3 
 Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя. - М. : Просвещение, 1991 г. — 219 с. - (Б-ка учителя иностр. яз.). — ISBN 5-09-001716-6
 Зимняя И. А.  Практика в вузовской подготовке социальных работников : (По материалам рос.-амер. совещ., 20-22 мая 1993 г., Москва, Салтыковка) / [Ред.-сост. Зимняя И. А.]. - М. ; Набережные Челны : Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов, 1995 г. — 210 с.
 Зимняя И. А. Воспитание - проблема современного образования в России [Текст] : (сост., пути решения) / И. А. Зимняя, Б. Н. Боденко, Н. А. Морозова; М-во общ. и проф. образования РФ. Исслед. центр пробл. качества подгот. специалистов. - Москва, 1998 г. — 82 с. — ISBN 5-7563-0051-1
 Зимняя И. А. Педагогическая психология : Учеб. для студентов вузов, обучающихся по пед. и психол. направлениям и спец. / И. А. Зимняя. - 2. изд., доп., испр. и перераб. - М. : Логос, 1999 г. — 382 с. — ISBN 5-88439-097-1
 Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим и психологическим направлениям и специальностям / И. А. Зимняя. - Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. - Москва : Университетская книга; Логос, 2008 г. — 382 с. - (Новая университетская библиотека). — ISBN 978-5-98704-069-8
 Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим и психологическим направлениям и специальностям / И. А. Зимняя. - Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. - Москва : Логос, 2009 г. — 382 с. - (Новая университетская библиотека). — ISBN 978-5-98704-442-1
 Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим и психологическим направлениям и специальностям / И. А. Зимняя. - 3-е изд., пересмотр. - Москва : Изд-во Московского психолого-социального ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2010 г. — 447 с. — ISBN 978-5-9770-0518-0

Награды 

Орден Почёта (2007)
Медаль «За трудовую доблесть» (1981)
Медаль К. Д. Ушинского (1991)

Звания 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1989)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1994)

Примечания 

Выпускники Московского лингвистического университета
преподаватели Московского лингвистического университета
Учёные МИСиС